Velika nagrada Italije 1952 je bila osma in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 7. septembra 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 12
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 2:05,7
| align="center"| —
|-
! 2
| 16
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 2:06,6
| +0,9
|-
! 3
| 10
|  Nino Farina
| Ferrari
| 2:07,0
| +1,3
|-
! 4
| 4
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 2:07,2
| +1,5
|-
! 5
| 26
|  José Froilán González
| Maserati
| 2:07,6
| +1,9
|-
! 6
| 14
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 2:07,8
| +2,1
|-
! 7
| 2
|  Robert Manzon
| Gordini
| 2:08,2
| +2,5
|-
! 8
| 8
|  André Simon
| Ferrari
| 2:09,1
| +3,4
|-
! 9
| 32
|  Stirling Moss
| Connaught-Lea-Francis
| 2:09,8
| +4,1
|-
! 10
| 34
|  Élie Bayol
| Osca
| 2:10,6
| +4,9
|-
! 11
| 6
|  Jean Behra
| Gordini
| 2:10,8
| +5,1
|-
! 12
| 42
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| 2:11,2
| +5,5
|-
! 13
| 22
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 2:11,6
| +5,9
|-
! 14
| 18
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| 2:11,8
| +6,1
|-
! 15
| 40
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 2:12,2
| +6,5
|-
! 16
| 24
|  Franco Rol
| Maserati
| 2:12,7
| +7,0
|-
! 17
| 62
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 2:12,7
| +7,0
|-
! 18
| 48
|  Chico Landi
| Maserati
| 2:13,0
| +7,3
|-
! 19
| 30
|  Dennis Poore
| Connaught-Lea-Francis
| 2:14,0
| +8,3
|-
! 20
| 36
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 2:14,0
| +8,3
|-
! 21
| 38
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 2:15,0
| +9,3
|-
! 22
| 28
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 2:15,1
| +9,4
|-
! 23
| 50
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| 2:15,9
| +10,2
|-
! 24
| 46
|  Gino Bianco
| Maserati
| 2:17,1
| +11,4
|-
! 25
| 70
|  Charles de Tornaco
| Ferrari
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 26
| 58
|  Alberto Crespo
| Maserati
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 27
| 60
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 28
| 54
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 29
| 68
|  Peter Whitehead
| Ferrari
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 30
| 56
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 31
| 64
|  Bill Aston
| Aston Butterworth
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 32
| 52
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 33
| 20
|  Hans Stuck
| Ferrari
| brez časa
| align="center"| —
|-
|-
! 34
| 44
|  Piero Dusio
| Cisitalia-BPM
| brez časa
| align="center"| —
|-
! 35
| 66
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
| brez časa
| align="center"| —
|}

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 80
| 2:50:45,6
| 1
| 8,5
|-
! 2
| 26
|  José Froilán González
| Maserati
| 80
| + 1:01,8
| 5
| 6,5
|-
! 3
| 16
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 80
| + 2:04,2
| 2
| 4
|-
! 4
| 10
|  Nino Farina
| Ferrari
| 80
| + 2:11,4
| 3
| 3
|-
! 5
| 22
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 79
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 8
|  André Simon
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 8
|
|-
! 7
| 14
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 77
| +3 krogi
| 6
|
|-
! 8
| 48
|  Chico Landi
| Maserati
| 76
| +4 krogi
| 18
|
|-
! 9
| 40
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 76
| +4 krogi
| 15
|
|-
! 10
| 62
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 75
| +5 krogov
| 17
|
|-
! 11
| 50
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| 75
| +5 krogov
| 23
|
|-
! 12
| 30
|  Dennis Poore
| Connaught-Lea-Francis
| 74
| +6 krogov
| 19
|
|-
! 13
| 36
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 73
| +7 krogov
| 20
|
|-
! 14
| 2
|  Robert Manzon
| Gordini
| 71
| +9 krogov
| 7
|
|-
! 15
| 38
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 68
| +12 kroga
| 12
|
|-
! Ods
| 32
|  Stirling Moss
| Connaught-Lea-Francis
| 60
| Vzmetenje
| 1
|
|-
! Ods
| 46
|  Gino Bianco
| Maserati
| 46
| Motor
| 25
|
|-
! Ods
| 6
|  Jean Behra
| Gordini
| 42
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 42
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| 38
| +42 krogov
| 12
|
|-
! Ods
| 24
|  Franco Rol
| Maserati
| 24
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 5
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 28
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 4
| Vzmetenje
| 2
|
|-
! Ods
| 18
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| 3
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 34
|  Élie Bayol
| Osca
| 0
| Menjalnik
| 10
|
|-
! DNQ
| 70
|  Charles de Tornaco
| Ferrari
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 58
|  Alberto Crespo
| Maserati
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 60
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 54
|  Peter Collins
| HWM-Alta
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 68
|  Peter Whitehead
| Ferrari
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 56
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 64
|  Bill Aston
| Aston Butterworth
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 52
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 20
|  Hans Von Stuck
| Ferrari
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 44
|  Piero Dusio
| Cisitalia-BPM
|
| 
| —
|
|-
! DNQ
| 66
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
|
| 
| —
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1952
1952